Griffith se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edward Griffith
 William Griffith
 Edward Griffith